Albert Fish peut désigner :
 Albert Fish (1870-1936), tueur en série et cannibal américain ;
 Albert Fish (1922-2006), homme politique canadien en Ontario.

Voir aussi 
 , film biographique américain (2007)
  (1875-1943), ambassadeur et juge américain